Geita kan syfta på följande platser:

Tanzania 

 Geita (distrikt), 
 Geita (regionhuvudort), 
 Geita (region), 

Robotskapade Tanzaniaförgreningar